Beitzke ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Beitzke (1909–2004), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Beitzke (1798–1867), deutscher Militärschriftsteller
 Hermann Beitzke (1875–1953), deutsch-österreichischer Mediziner und Tuberkuloseforscher